K – jedenasta litera alfabetu łacińskiego i czternasta litera alfabetu polskiego.

K 
 black – kolor czarny, symbol jednej z czterech podstawowych farb CMYK stosowanych w poligrafii.
 kelwin – jednostka temperatury w układzie SI.
 potas – symbol chemiczny pierwiastka.
 K (poradnia K) – oznaczenie poradni dla kobiet.
 druga duża litera symbolu parowozu np. TKt48 oznacza tendrzak.
 punkt K – linia umieszczona na ustalonej według typu skoczni odległości.
 kaon – mezon K.
 Temperatura barwowa.
 K computer – japoński superkomputer, wyprodukowany przez Fujitsu.
 K – wyróżnik tablic rejestracyjnych województwa małopolskiego.
K – stała dysocjacji chemicznej

k 
 kilo – przedrostek w układzie SI o mnożniku 10³.
 często stosowane odniesienie do liczby tysiąc (od przedrostka kilo), np. 5k, czyli pięć tysięcy.
 stała Boltzmanna (stała fizyczna).
 k. lub k – kodeks.
 skrótowa forma wyrażenia OK.

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy

Przypisy